Флаг муниципального образования городское поселение Дани́лов Даниловского муниципального района Ярославской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4150.

Описание 
«Флаг воспроизводит символику герба городского поселения Данилова и представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносится как 2:3».

Геральдическое описание герба гласит: «Щит скошен слева; справа в серебряном поле — выходящий и восстающий чёрный медведь, держащий левой лапой на левом плече золотую секиру лезвием вверх; левое поле разбито на зелёные и серебряные ромбы четырьмя пересечениями и тремя скошениями слева».

Обоснование символики 
В период царствования Петра I в Даниловской царской слободе был конный завод, который поставлял лошадей для армии. Во время одной из поездок из Москвы в Вологду и Архангельск Пётр I сделал остановку в Даниловской слободе и осмотрел конный завод. Заводом он остался доволен и перед отъездом зашёл в деревянную церковь святой Одигитрии, стоявшей на большаке. Из церкви Пётр вышел разъярённый, потому что увидел там убогость и неопрятность. Царь не любил церковную роскошь, но и не терпел грязи в святых местах, тем более, что в эту церковь заходили гости-иностранцы. Гнев царя обрушился на местное духовенство и знать. Чтобы угодить императору, на сборы прихожан заложили новый каменный зимний собор с колокольней, который начал службу в 1713 году и был назван Смоленским (разобран на кирпич в конце 40-х — начале 50-х годов XX века). Об открытии собора Петру I было послано специальное письмо, а в качестве подарка — дорожные серебряные шахматы в серебряном футляре, которые смастерили даниловские умельцы. Пётр I любил играть в шахматы. Это предание записано в рукописях краеведа Н. Е. Белосельского — организатора Даниловского краеведческого музея. По рассказам художника-реставратора Государственного музея «Эрмитаж» П. Ф. Каликина, в начале 1960-х годов шахматы — подарок царю из Данилова — находились в музейной экспозиции.

В память о том подарке герб города Данилова получил серебряное и шахматное поле.

Зелёный цвет символизирует отличные луга для пастбищ, один из которых назывался Красный луг, то есть хороший луг.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением секиры